Награда Спирит за најбољи филм једна је од Спирит награда коју сваке године додељује непрофитна организација Film Independent.

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт

Награда Спирит